Edgewood Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgewood Acres (Georgia), im Bulloch County
 Edgewood Acres (Mississippi), im Hinds County
 Edgewood Acres (Tennessee), im Blount County
 Edgewood Acres (West Virginia), im Kanawha County

Siehe auch:
 Edgewood